Les Flingueuses peut désigner :

 Les Flingueuses (), série télévisée britannique diffusée du  au  sur Five ;
 Les Flingueuses (), film américain de Paul Feig, sorti en 2013.

Voir aussi